Ридо:
 Ридо — канал в Канаде.
 Ридо — река в Канаде.
 Ридо — озеро в Канаде.
 Водопады Ридо — 2 водопада в месте впадения реки Ридо в реку Оттава.
 Ридо-холл — официальная резиденция генерал-губернатора Канады.
 Ридо-Ярд — бывший (1915—1922) железнодорожный вокзал близ 300 Хант-Клаб-Роуд Запад (Оттава), позднее снесён.